Beauvois bezeichnet

mehrere Gemeinden in Frankreich:
 Beauvois, Gemeinde im Département Pas-de-Calais

mit Namenszusatz:
 Beauvois-en-Cambrésis, Gemeinde im Département Nord
 Beauvois-en-Vermandois, Gemeinde im Département Aisne

Beauvois ist der Familienname folgender Personen: 

 Ambroise Marie François Joseph Palisot de Beauvois (1752–1820), französischer Naturwissenschaftler
 Daniel Beauvois (* 1938), französischer Historiker
 Jean-Léon Beauvois (* 1937), französischer Psychologe
 Xavier Beauvois (* 1967), französischer Filmregisseur und Schauspieler